Robert E. Lee, opperbevelhebber van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
Robert Lee (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Robert Lee (golfer), een Engels golfprofessional
Robert Lee (kanovaarder), een Australisch kanovaarder
Rob Lee, een Engels voetballer